CC poate fi:
 Comitet Central, organul central executiv al partidelor comuniste
 Curtea de Conturi, instituții de stat cu rol de control financiar în mai multe state
 Consiliul Concurenței, instituții cu rol de control al prețurilor în mai multe state
 Curtea Constituțională, garantul supremației Constituției în mai multe state
 Creative Commons, o organizație non-profit ce promovează licențe pentru conținut liber
 Insulele Cocos, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 .cc, domeniu de internet de nivel superior, pentru Insulele Cocos
 Card de credit
 Corp Consular